Bouncer (2002), een film uit 2002
 Bouncer (irc), een soort proxy-server die aangemelde clients op de irc-servers ingelogd houdt, ook al is de irc-client afgesloten of de netwerkverbinding naar de bouncer onderbroken
 Bouncer (ras), een ras uit Star Wars
 Bouncer (stripverhaal)
 Bouncer (computerspel)
 Een dartpijl die afketst van het dartbord, zie Darts (sport)#Terminologie